Seeldrayers ist der Familienname folgender Personen:
 Émile Seeldrayers (1847–1933), belgischer Lepidopterologe und Fußballfunktionär sowie Genremaler und Illustrator der Düsseldorfer Schule
 Fritz Seeldrayers (1878–1963), belgischer Fußballspieler und Jugendstil-Architekt
 Rodolphe William Seeldrayers (1876–1955), belgischer Sportler, Fußballfunktionär und vierter Präsident des Weltfußballverbands FIFA

Siehe auch:
 Kevin Seeldraeyers